Luigi Saraceni (1862-1929) – politico e avvocato italiano
Luigi Saraceni (1937) – politico e avvocato italiano nato
Luigi Saraceni (1903-1972) – calciatore e dirigente sportivo italiano